Sperrfrist steht für:

 Sperrfrist (Aktie), nach einem Börsengang der Zeitraum ohne Aktienverkauf
 Sperrfrist (Archivwesen), Zeitraum, innerhalb dessen Unterlagen nicht eingesehen werden können
 Sperrfrist (Fahrerlaubnis), Zeitraum bis zur Erteilung einer Fahrerlaubnis nach Entziehung
 Sperrfrist (Mietrecht), Zeitraum bis zur Kündigung wegen Eigenbedarf
 Sperrfrist (Presse), zeitliche Veröffentlichungssperre
 Sperrfrist (Vermögenswirksame Leistungen), Zeitraum in dem die Auflösung eines Vertrags, in dem vermögenswirksame Leistungen angelegt sind, nur unter Verlust der staatlichen Förderung möglich ist

 Sperrzeit steht für:
 Sperrzeit (Sozialrecht), in Deutschland der Zeitraum, für den der Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen versicherungswidrigen Verhaltens ruht
 Sperrzeit (Gastgewerbe), Sperrstunde, Uhrzeit, zu der Gaststätten ihren Betrieb einstellen müssen
 Sperrzeit (Verkehrstechnik), Rotzeit, verkehrstechnische Zeitspanne zwischen Gelb und Grün einer Signalanlage
 Sperrzeit (Zugverkehr), die Fahrzeit von einem Hauptsignal zum nächsten

Siehe auch:
 Sperre (Begriffsklärung)
 Schutzfrist (Begriffsklärung)
 Schonzeit (Begriffsklärung)